McKerlich ist der Nachname von:

 Ian McKerlich (* 1965), kanadischer Ruderer
 William McKerlich (* 1936), kanadischer Ruderer